Пиједра Родада има више значења:

 Пиједра Родада (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједра Родада, Антонио Мартинез Леиха (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику